Montrevel (Isère)
 Montrevel (Jura)
ook:
Montrevel-en-Bresse, Ain